Stolec (gromada w powiecie sieradzkim)
 Stolec (gromada w powiecie ząbkowickim)